

Птиче — присілок, Куртамиський округ, Курганська область
 Птиче — село, Шуміхинський округ, Курганська область

Птиче — село, Білопільський район, Сумська область
 Птиче — село, Доманівський район, Миколаївська область
 Птиче — селище, Покровський район, Донецька область